Орасио Федерико Троче Эррера (; 14 февраля 1935, Нуэва-Эльвесия, Уругвай — 14 июля 2014, Морелия, Мексика) — уругвайский футболист, выступавший на позиции центрального и правого защитника, и футбольный тренер, участник чемпионатов мира 1962 и 1966.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в клубе «Насьональ» из своего родного города.

В 1954 году перешёл в «Насьональ» из Монтевидео и выступал за него в течение восьми лет, за это время трижды становился чемпионом Уругвая.

В 1962 году недолгое время играл за главного конкурента «Насьоналя» — «Пеньяроль».

В 1963 году перебрался в Аргентину, выступал за «Уракан». На следующий год перешёл в «Ривер Плейт», но не сыграл за него ни одного матча (по другим данным, изначально перешёл в «Ривер Плейт» и играл за «Уракан» на правах аренды).

В 1964 году вернулся в Уругвай, в течение двух сезонов играл за «Серро», а в 1967 году снова выступал за «Пеньяроль».

Летом 1967 года перешёл в состав дебютанта Бундеслиги «Алемании» из Ахена, сыграл 24 матча за сезон. На следующий год он покинул команду и выступал в низших дивизионах ФРГ за «Боннер СК» и «Бойель 06» (в последнем был играющим тренером).

Международная карьера 
Орасио Троче дебютировал в сборной Уругвая 6 декабря 1959 года на турнире Кубка Америки, проходившего в Эквадоре, в игре с хозяевами турнира (3:0). В составе сборной он стал победителем Кубка Америки-59.

Троче был участником чемпионата мира 1962, на котором сыграл 3 матча.

Спустя четыре года, он стал четвертьфиналистом чемпионата мира 1966, сыграл на турнире 4 матча. В четвертьфинальном матче с ФРГ, проигранном 0:4, Троче подрался с нападающим немцев Уве Зеелером, ударив его кулаком в ухо. На следующий год, выступая в Бундеслиге, он извинился перед Зеелером за свой поступок.

На обоих чемпионатах мира Троче был капитаном сборной Уругвая.

В 1961—1962 годах сборная СССР трижды играла с уругвайцами. Нападающий советской команды Виктор Понедельник вспоминал о Троче:
Уругвайцы играли ещё грубее, чем югославы. Был у них защитник Троче, прославившийся тем, что в нескольких матчах сумел сдержать Пеле. Редкий, доложу вам, костолом! По ногам всех косил не стесняясь. Мне однажды так на пятку прыгнул — чуть ахилл не оторвал…

Всего за сборную Уругвая Троче сыграл 28 матчей.

Тренерская карьера 
В середине 1970-х годов Орасио Троче перебрался в Мексику, где тренировал клубы «Гвадалахара», «Лагуна», «Тампико Мадеро», «Ирапуато».

В последние годы жизни работал футбольным экспертом на мексиканском телевидении.

Умер 14 июля 2014 года на 80-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль national-football-teams.com
 Профиль bdfa.com.ar
 Тренерская статистика Орасио Троче
 Профиль fussballdaten.de

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Ирапуато»